Ашберн ():
 Ашберн — река в графстве Девон, Юго-Западная Англия.
 Ашберн — город в графстве Лаудон, штат Виргиния, США.